El Flippening es un concepto sobre un acontecimiento potencial en el que una criptomoneda supera a la criptomoneda dominante en determinada variable, generalmente de una criptomoneda alternativa a Bitcoin (BTC)  como la criptomoneda más grande del ecosistema en términos de capitalización de mercado, siendo usado de forma menos frecuente para referirse a la competencia entre otras criptomonedas  y/o a campos como el número de transacciones,  precio,  etc.

Historia 
El 12 de junio de 2017 el Ether (ETH), la criptomoneda nativa del sistema Ethereum, alcanzó una cotización de alrededor de 420 dólares americanos provocando especulaciones sobre que esta podría superar a bitcoin en términos de valor global de mercado en un acontecimiento referido como "flippening". Al día siguiente, la revista Vice publicó un artículo titulado Bitcoiners Are Freaking Out Over 'The Flippening' (En español Los bitcoiners han enloquecido a causa de 'El Flippening') en la que mencionaba que Ethereum tenía más de cinco veces más nodos en su red y una mayor cantidad de transacciones por día que bitcoin. En puntos más tempranos en 2017 bitcoin había representado más del 80% de la cuota de mercado total del ecosistema de las criptomonedas.

El 2 de agosto de 2018 el portal de noticias sobre criptomonedas Cryptovest publicó un artículo en el que utilizaba el término para referirse a la superación en aquel momento de Bitcoin Cash (BCH) a Bitcoin (BTC) en términos del número de transacciones procesadas en su red,  llegando a especular que ello podría tener relación con el aniversario de la moneda, y enfatizando que Bitcoin Cash se habría "posicionado durante mucho tiempo como un activo digital enfocado en transacciones de la vida cotidiana".

El 6 de diciembre de 2018 Yahoo Finance publicó un artículo en el que especulaba sobre el potencial "Flippening" de Bitcoin SV (BSV) sobre Bitcoin Cash (BCH) en términos de precio luego de la división de las monedas que habría tenido lugar menos de un mes con antelación. A pesar de ese pronóstico el precio de Bitcoin Cash (BCH) se mantuvo por encima del de Bitcoin SV (BSV) durante el resto de ese año y durante todo el 2019.

Referencias 

Ethereum
Bitcoin Cash